Zjazd mężczyzn podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1952 w Oslo został rozegrany 16 lutego. Zawody odbyły się na trasie w Norefjell. Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Włoch Zeno Colò, srebro wywalczył Austriak Othmar Schneider, a brąz zdobył jego rodak - Christian Pravda.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1952